Jusupov – famiglia russa
 Artur Jusupov – scacchista russo
 Artur Rimovič Jusupov – calciatore russo
 Boris Grigor'evič Jusupov – politico russo
 Boris Nikolaevič Jusupov – politico russo
 Feliks Feliksovič Jusupov – nobile russo
 Nikolaj Borisovič Jusupov – diplomatico russo